Landschaftsmuseum steht für
 Landschaftsmuseum Angeln, Unewatt, Schleswig-Flensburg
 Natur- und Landschaftsmuseum (Bad-Münstereifel), Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Landschaftsmuseum Westerwald, Hachenburg im Westerwaldkreis
 Landschaftsmuseum Obermain, Kulmbacher Plassenburg 
 Tauberfränkisches Landschaftsmuseum, Tauberbischofsheim
 Landschaftsmuseum Seligenstadt, Hessen
 Landschaftsmuseum in Schloss Trautenfels, Steiermark, Österreich